Le super-embranchement des lophotrochozoaires (ou Lophotrochozoa) est un des quatre groupes majeurs des protostomiens.

Les annélides, mollusques et némertes se développent en formant une larve trochophore qui porte des rangées de cils autour de son axe. Ils sont parfois placés dans le clade hypothétique des eutrochozoaires (= qui ont une larve trochophore), mais les relations au sein des lophotrochozoaires restent controversées. On regroupait auparavant les annélides avec les arthropodes qui ne produisent pas de larve trochophore dans le taxon Articulata, désormais obsolète car polyphylétique (ce rassemblement était justifié par une segmentation similaire).

Les brachiopodes, phoronides, bryozoaires (ou ectoproctes) et entoproctes (parmi les kamptozoaires) ont pour point commun la présence d'un lophophore, une couronne de tentacules ciliés autour de la bouche. Ils sont donc parfois considérés comme faisant partie du clade des lophophorates. Ils sont également caractérisés par un clivage radial et certains auteurs les considéraient auparavant comme des deutérostomiens jusqu'à ce que de nouvelles analyses phylogénétiques les placent dans les lophotrochozoaires. Les relations exactes entre les différents embranchements ne sont pas certaines, et il n'est pas exclu que les lophophorates ou les eutrochozoaires soient des groupes paraphylétiques.

Les plathelminthes, parfois considérés comme étant à la base des bilatériens, sont aujourd'hui regroupés avec les rotifères et quelques autres parmi les platyzoaires. Il n'est pas clair si cet ensemble est le groupe frère des lophotrochozoaires s.s. (formant alors le clade des spiraliens) ou s'il se situe ailleurs au sein des protostomiens.

Histoire 
Le clade des Lophotrochozoa a été proposé par Halanych et al. en 1995. Il est établi à partir d'une phylogénie sur de séquence d'ADNr 18S et comprend initialement les brachiopodes, les bryozoaires, les phoronidiens, les mollusques et les annélides. Le groupe des Lophophorata (brachiopodes, bryozoaires et phoronidiens) se révèle être paraphylétique dans cette étude où les bryozoaires sont groupe-frère de l'ensemble des autres groupes cités. Les brachiopodes sont également trouvés paraphylétique.

Évolution 
Chez les lophotrochozoaires il y a eu au moins deux sorties des eaux : une chez les mollusques avec les gastéropodes pulmonés et une chez les  annélides avec les clitellates (lombrics et sangsues).

Taxonomie 
Liste des embranchements actuels :
 Annelida Lamarck, 1802
 Brachiozoa Cavalier-Smith, 1998
 Bryozoa Ehrenberg, 1831 s.s. (Ectoprocta)
 Kamptozoa Cori, 1929
 Mollusca Cuvier, 1795
 Nemertina Oersted, 1844

Selon  :
 embranchement Acanthocephala Koelreuter, 1771
 embranchement Annelida
 embranchement Brachiopoda
 embranchement Bryozoa
 embranchement Cycliophora
 embranchement Entoprocta
 embranchement Gastrotricha
 embranchement Mollusca
 embranchement Nemertea
 embranchement Rhombozoa
 embranchement Rotifera
 classe Micrognathozoa

Phylogénie 

Cladogramme selon une étude réalisée par Ferdinand Marlétaz en 2019:

Références

Voir aussi 
 Animal
 Arbre phylogénétique
 Classification phylogénétique
 Classification évolutionniste

Liens externes 

 
 
 

 
Taxon décrit en 1995